Ранчо де Сантијаго има више значења:

 Ранчо де Сантијаго (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Сантијаго (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Сантијаго (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Сантијаго (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Сантијаго, Ранчо Сантијаго (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику